de Hausa (volk) in West-Afrika.
 het Hausa (taal).
 Hawza, Hausa of Haousa, een stad in de Westelijke Sahara met 8769 inwoners in 2004.